PBZ Zagreb Indoors 2007 — 4-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в хорватском городе Загреб, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 29 января по 5 февраля. Приз открывал серию турниров в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Иван Любичич (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Маркос Багдатис завоёвывает свой первый титул в году и второй за карьеру на одиночных соревнованиях ассоциации.
 Иван Любичич выходит во 2й раз в одиночный финал в году и 17й за карьеру в рамках соревнований ассоциации. На турнире в Загребе он играет второй финал подряд.

Парный разряд

Факты 
 Александр Васке выигрывает свой 3й титул в рамках парных соревнований ассоциации.
 Михаэль Кольманн выигрывает свой 5й титул в рамках парных соревнований ассоциации.

См. также 
 PBZ Zagreb Indoors

 ATP Тур 2007
 Международная серия ATP

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Хорватия
Теннис
Январь 2007 года
Февраль 2007 года
2007